Троншуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 160 км на південний схід від Парижа, 110 км на північний захід від Діжона, 31 км на північний схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 72 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 164,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Троншуа на сайті французького Національного інституту географії
 Троншуа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Троншуа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Троншуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Троншуа на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна